Speciale Calciomercato  – programma televisivo sportivo di Sky Sport
Speciale Calciomercato  – programma televisivo sportivo di Sportitalia